Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de tobogan en categoria masculina que formà part del programa oficial dels Jocs.

La prova es realitzà entre els dies 18 i 19 de febrer de 2010 a les instal·lacions de Cesana Pariol. Participaren 28 competidors de 17 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats 

NS: no sortí
DSQ: desqualificat

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Tobogan 2010: homes 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 2006
Tobogan als Jocs Olímpics